Perthes může být:

 Perthes (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Perthes (Haute-Marne) – francouzská obec v departementu Haute-Marne
 Perthes (Seine-et-Marne) – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne

součást názvu
 Perthes-lès-Brienne – francouzská obec v departementu Aube
 Souain-Perthes-lès-Hurlus – francouzská obec v departementu Marne